Jurong peut désigner :
 Jurong, une ville chinoise de la province de Jiangsu ;
 Jurong, un quartier ouest de Singapour ;
 Jurong, une île artificielle de Singapour, réunion de plusieurs anciennes îles ;
 le détroit de Jurong, un détroit de Singapour.

Homonymie de toponyme